Weber kan betyde flere ting:
 Weber – Måleenhed for magnetisk fluks

 Personer som hedder Weber:
 Albrecht Weber - tysk jurist
 Carl Maria von Weber – tysk komponist
 Max Weber – tysk sociolog
 Poul Weber – dansk politiker
 Wilhelm Eduard Weber – tysk fysiker

 Virksomheder:
 Weber-Stephen Products Co. – amerikansk grill-producent
 Weber-Stephen Nordic ApS – dansk grill-grossist
 Saint-Gobain Weber A/S – dansk leverandør af byggematerialer